Bendung (Jetis)
 Bendung (Kasemen)
 Bendung (Semin)
 Bendung (Tanara)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing